Ana-Clara Duarte era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile del torneo di tennis Cairns Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Casey Dellacqua che ha battuto in finale Sandra Zaniewska 6–4, 7–6(7–3).

Teste di serie

  Sally Peers (secondo turno)
  Olivia Rogowska (primo turno, ritiro)
  Isabella Holland (quarti di finale)
  Melanie South (primo turno)

 Emily Webley-Smith (secondo turno)
 Casey Dellacqua (campionessa)
 Ayu-Fani Damayanti (semifinali)
 Pemra Özgen (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Cairns Tennis International 2011